Löwenberg w Brandenburgii, obecnie gmina Löwenberger Land
 Lwówek Śląski, niem. Löwenberg
 Lwówek Śląski (stacja kolejowa)
 Landkreis Löwenberg